Karam steht für:

 Karam (Film), indischer Spielfilm (2005)

Karam ist der Familienname folgender Personen:
 Ad Abi Karam (* 1937), libanesischer Geistlicher, maronitischer Bischof
 Elias Karam (* 1960), syrischer Solosänger
 Hossein Allah Karam (um 1932–2012), iranischer Militär, siehe Zabihollah Bakhshi
 Jesús Murillo Karam (* 1947), mexikanischer Jurist und Politiker
 Joe Karam (* 1951), australischer Rugby-Union-Spieler
 Najwa Karam (* 1965), libanesisch-US-amerikanische Sängerin
 Natacha Karam (* 1995), britische Schauspielerin 
 Peter Karam (* 1959), libanesischer Geistlicher, maronitischer Kurienbischof
 Sage Karam (* 1995), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Yousef Karam (* 1993), kuwaitischer Sprinter und Hürdenläufer

Siehe auch:
 Caram